Лыско́в (Лыско́ва) — русская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Лысков, Анатолий Григорьевич (род. 1947) — российский государственный деятель.
 Лысков, Артём Александрович (род. 1987) — российский актёр театра и кино.
 
 Лысков, Иван Николаевич (1921—1958) — советский шахматист; мастер спорта СССР (1958).

Топоним 
 Лысков (Львовская область) — село в Жидачовском районе Львовской области Украины.

См. также 
 Лысково (значения)